Sutor steht für:

Personen:
 August Sutor (1812–1884), deutscher Jurist und Politiker
 Bernhard Sutor (* 1930), deutscher Politikwissenschaftler
 Christoph Sutor (1754–1838), deutscher Diener von Johann Wolfgang von Goethe, Politiker, siehe Goethes Diener
 Emil Sutor (1888–1974), deutscher Bildhauer
 Hans Sutor (1895–1976), deutscher Fußballspieler
 Johann Sutor († 1539), deutscher Theologe, siehe Johann Sutter (Theologe) 
 Wilhelm Sutor (auch Joseph Wilhelm Sutor; 1774–1828), deutscher Sänger, Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Suttor River